Хруста́льный башмачо́к — интерпретации сказки о Золушке:

 «Хрустальный башмачок» — фильм-мюзикл Чарльза Уолтерса с Лесли Карон в главной роли (США, 1955).
 «Хрустальный башмачок» — фильм-балет Александра Роу и Ростислава Захарова в исполнении артистов Большого театра (СССР, 1960).